Чуваки:

 Чуваки — деревня в Пермском районе Пермского края России.
 «Чуваки» () — комедийный фильм режиссёра Дьюи Никса (США, 2002).

См. также 
 Чувак (значения)
 Крутые чуваки